Brucia bezeichnet:

 (323) Brucia, einen Asteroid des Asteroiden-Hauptgürtels
 Christian Brucia (* 1988), deutscher Fußballspieler